Савинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Савинская волость (Ковровский уезд) — в составе Владимирской губернии. Возникла в советское время
 Савинская волость (Кологривский уезд) — в составе Костромской губернии
 Савинская волость (Осинский уезд) — в составе Пермской губернии
 Савинская волость (Онежский уезд) — в составе Вологодского наместничества
 Савинская волость (Миргородский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Савинская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Савинская волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Савинская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской (1914—1917), Алтайской (1917—1925) губерний
 Савинская волость (Алексинский уезд) — в составе Тульской губернии
 Савинская волость (Изюмский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Савинская волость (Романово-Борисоглебский уезд) — в составе Ярославской губернии
 Савинская волость (Ростовский уезд) — в составе Ярославской губернии